Protolucanus jurassicus — вымерший вид жуков из семейства рогачей (Lucanidae), выделяемый в монотипическое подсемейство Protolucaninae. Известен из отложений позднего юрского периода в Монголии.

Примечания 

†
†
Вымершие жесткокрылые
Насекомые юрского периода
Фоссилии из юрских отложений Монголии
Фоссилии, описанные в 2007 году